Almirantado Britânico — órgão superior da Marinha Britânica
 Conselho do Almirantado — órgão superior da Marinha Portuguesa
 Ilhas do Almirantado — ilhas da Papua-Nova Guiné
 Cais do Almirante — nome dado ao centro da cidade de São Petersburgo, Rússia

Desambiguação
Marinha